Село
 Оксанівка

Інше
 Оксанівка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою